est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide aminé
 aniline, numéro CAS 

 Picoline
 2-méthylpyridine, α-picoline ou orthopicoline, numéro CAS 
 3-méthylpyridine, β-picoline ou métapicoline, numéro CAS 
 4-méthylpyridine, γ-picoline ou parapicoline, numéro CAS